Bridget Jones – personaggio letterario creato da Helen Fielding
 Bridget Jones Nelson – sceneggiatrice e attrice televisiva statunitense

Cinema 
 Il diario di Bridget Jones – film di Sharon Maguire
 Che pasticcio, Bridget Jones! – film di Beeban Kidron
 Bridget Jones's Baby – film di Sharon Maguire

Letteratura 
 Il diario di Bridget Jones – romanzo di Helen Fielding
 Che pasticcio, Bridget Jones! – romanzo di Helen Fielding
 Bridget Jones's Guide to Life – romanzo di Helen Fielding
 Bridget Jones, un amore di ragazzo – romanzo di Helen Fielding